Love Never Dies kan verwijzen naar:

Love Never Dies (1921), een film uit 1921
Love Never Dies (1955), een film uit 1955
Love Never Dies (song), een song van Belinda Carlisle uit 1988
Love Never Dies (musical), een vervolg op de musical The Phantom of the Opera